Hästgatasjöarna är ett par sjöar i Umeå kommun i Västerbotten som ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Hästgatasjöarna ligger i Ostnäs Natura 2000-område och skyddas av fågeldirektivet:
Hästgatasjöarna (Sävars socken, Västerbotten, 708544-173910), sjö i Umeå kommun 
Hästgatasjöarna (Sävars socken, Västerbotten, 708582-173923), sjö i Umeå kommun 

Insjöar i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde
Insjöar i Västerbotten
Insjöar i Umeå kommun